Alaska – stato federato degli Stati Uniti d'America
 Alaska –  comunità non incorporata statunitense della contea di Cibola nello Stato del Nuovo Messico
 USS Alaska – incrociatore statunitense
 Alaska russa – territorio nel passato di sovranità russa situato nel continente americano
 Alaska Airlines – compagnia aerea statunitense
 Penisola di Alaska – penisola situata nel sud-ovest dell'Alaska
 Alaska Gelati Veglie – società calcistica femminile italiana
 Baked Alaska – dolce statunitense
 Alaska – cocktail

Letteratura 
 Alaska – romanzo di James Albert Michener del 1988
 Alaska (Her Darkest Nightmare) – romanzo di Brenda Novak (2016)

Cinema 
 Alaska – film prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company (1914)
 Alaska – film prodotto dalla Essanay (1917)
 Alaska – film diretto da Mike van Diem (1989)
 Alaska – film diretto da Fraser Clarke Heston (1996)
 Alaska – film diretto da Claudio Cupellini (2015)

Musica 
 Alaska – cantante, attrice e conduttrice televisiva spagnola
 Alaska – album dei Between the Buried and Me del 2005
 Alaska – album dei Fast Animals and Slow Kids del 2014
 Alaska – singolo di Maggie Rogers del 2016